Cireșica (Hipodrom IV) este un cartier din orașul Sibiu, Transilvania, România. Se află in sudul orașului Sibiu, și este un cartier format in mare parte din blocuri de locuințe. Există câteva magazine, un parc și 3 stații de autobuz.

Biografie 
surse proprii
Vedeți Citarea surselorMishu57 7 noiembrie 2022 20:06 (EET)